Az amerikai nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt Laguna Secában rendezték július 25-én. A nagydíjon csak a királykategória versenyzői indultak.

Végeredmény

Források 

A
M
Kalifornia sportélete